La Copa de la UEFA 1983-84 se disputó entre septiembre de 1983 y mayo de 1984, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 9 y el 23 de mayo de 1984 enfrentó al Tottenham Hotspur y al vigente campeón Anderlecht, con victoria del equipo londinense tras imponerse en la tanda de penales por 4-3 después de empatar 1 a 1 en los dos partidos de la segunda final de la competición ganada por los Spurs.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Tottenham Hotspur Football Club